Arva – comune della Romania
Arva – Apparecchio di ricerca in valanga
 Árva – nome ungherese del fiume Orava
 Comitato di Árva – contea del Regno di Ungheria